Brachylophosaurini — триба птахотазових динозаврів родини гадрозаврових (Hadrosauridae). Представники триби існували в Північній Америці (можливо і в Східній Азії) у пізній крейді (79-77 млн років тому). Група запропонована Террі А. Гейтсом та його колегами у 2011 році, а її визначення звучить як «гадрозаврові орнітоподи, які ближчі до Brachylophosaurus, Maiasaura чи Acristavus, ніж до Gryposaurus або Saurolophus».

Філогенія

Примітки 

Гадрозаврові
Триби тварин